Ґміна Лаґув може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Лаґув (Келецький повіт) — сільська ґміна у Свентокшиському воєводстві
 Ґміна Лаґув (Швебодзінський повіт) — сільська ґміна у Любуському воєводстві